Моложане — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Моложане — деревня в Докшицком районе Витебской области.

Россия 
 Моложане — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области.